Andrzej Radzikowski – polski lekarz pediatra, profesor
 Andrzej Radzikowski (ur. 1946) – polski inżynier i działacz opozycji
 Andrzej Radzikowski (ur. 1953) – polski działacz związkowy, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 Andrzej Radzikowski – polski sportowiec, ultramaratończyk